Los anquilosaurinos (Ankylosaurinae) son una subfamilia de dinosaurios anquilosáuridos, que existió desde el Cretácico Temprano hace unos 105 millones de años hasta el final del Cretácico Tardío, alrededor de 66 millones de años. Muchos géneros están incluidos en el clado, como Ankylosaurus, Pinacosaurus, Euoplocephalus y Saichania.

Características 
Las anquilosaurinos se definen como los parientes más cercanos al Ankylosaurus que al Shamosaurus. 

Las características de diagnóstico de los anquilosaurinos incluyen la plataforma nucal que oscurece el occipucio en la vista dorsal y el cóndilo cuadrado que está ligeramente oscurecido por el jefe cuadratoyugal.

Filogenia 
El siguiente cladograma está basado en el análisis filogenético de Arbour & Currie (2015):

Referencias 

Dinosaurios del Cretácico
Ankylosauria